Mihail Aleksandrovič Vasiljev (), ruski hokejist, * 8. junij 1962, Elektrougli, Rusija.

Vasiljev je v sovjetski oziroma ruski ligi igral za kluba CSKA Moskva in Lokomotiva Jaroslavelj, skupno je na 279-ih prvenstvenih tekmah dosegel 98 golov, v drugem delu kariere pa je igral v Evropi, večinoma v italijanski ligi. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in štirih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil dve zlati ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 71-ih tekmah, na katerih je dosegel dvajset golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 45
| 12
| 13
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 34
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 84
|
|
| 1
| 1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 23
| 4
| 4
| 8
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 33
| 10
| 5
| 15
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 34
| 16
| 11
| 27
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| '''11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 22
| 6
| 8
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 39
| 20
| 8
| 28
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Selva
| Italijanska liga
| 90/91
|
| 36
| 55
| 55
| 110
|
| 43
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Selva
| Italijanska liga
| 91/92
|
| 26
| 31
| 43
| 74
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AS Varese
| Alpska liga
| 92/93
|
| 19
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AS Varese
| Italijanska liga
| 92/93
|
| 16
| 12
| 12
| 24
|
| 0
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| AS Varese
| Alpska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AS Varese
| Italijanska liga
| 93/94
|
| 25
| 13
| 16
| 29
|
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Bozen 84
| Italijanska liga
| 94/95
|
| 18
| 34
| 18
| 52
|
| 8
|
| 10
| 11
| 10
| 21
|
| 6
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 94/95
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Bozen 84
| Italijanska liga
| 95/96
|
| 36
| 49
| 39
| 88
|
| 4
|
| 2
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 37
| 18
| 28
| 46
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 97/98
|
| 9
| 3
| 4
| 7
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rødovre IK
| Danska liga
| 97/98
|
| 39
| 18
| 18
| 36
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Evropska liga
| 98/99
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 15
| 5
| 8
| 13
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 99/00
|
| 2
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanski pokal
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 00/01
|
| 32
| 8
| 23
| 31
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 570
| bgcolor="#7FFF00" | 349
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | 678
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti HC Selva
Hokejisti AS Varese
Hokejisti EV Bozen 84
Hokejisti HC Bolzano
Hokejisti Rødovre IK
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih